Джильи — фамилия, а также термин.

Известные носители 
 Джильи, Беньямино (1890—1957) — итальянский оперный певец (тенор) и актёр.
 Джильи, Никола (1800—1880) — итальянский юрист и политик.

Иное 
 Джильи (фильм) — кинокомедия, США, 2003 год. Режиссёр — Мартин Брест.

См. также 
 Пила Джильи — хирургическая проволочная пила для распиливания костной ткани.